Atractiellales — порядок грибов из подтипа Pucciniomycotina типа базидиомицетов, единственный в классе .

В порядок включены три семейства, 10 родов и 34 вида:

Примечания 

Базидиомицеты
Порядки грибов